Эта статья о нижнем притоке Колвы. Статью о верхнем притоке см. здесь

Сурья — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края. Устье реки находится в 293 км по левому берегу реки Колва. Длина реки составляет 18 км.

Исток реки на северных склонах горы Водораздел (425,8 НУМ) в 16 км к югу от деревни Черепаново. Генеральное направление течения — северо-запад, всё течение проходит по ненаселённой местности, среди холмов, покрытых лесом. Течение — быстрое. Притоки: Ключников Лог (правый); Малая Сурья, Маленькая Сурейка (левые). Впадает в Колву между деревнями Черепаново и Тименская. Ширина реки у устья — около 5 метров.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100005690
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100569
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Колвы (приток Вишеры)
Реки Чердынского района